Puede referirse a:
 El nombre común de la planta Senecio gallicus
 El nombre común de la planta Tanacetum vulgare